Municipio de Englewood puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Englewood (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Englewood (condado de Clark, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clark.